Le regioni della Finlandia (in finlandese maakunnat, in svedese landskap) costituiscono la suddivisione amministrativa di primo livello del Paese e sono pari a 19. Istituite nel 1997 in numero di 20, hanno rappresentato la suddivisione di secondo livello fino al 2009, quando le province sono state formalmente abolite; nel 2011 è stata inoltre disposta la soppressione della regione dell'Uusimaa orientale, aggregata a quella dell'Uusimaa.

Profili istituzionali
Una regione è espressamente definita come un'entità di collaborazione amministrativa tra comuni limitrofi, i quali mantengono la loro piena autonomia decisionale.

Delle 19 maakunta finlandesi, solo la regione autonoma delle Isole Åland e la maakunta sperimentale del Kainuu hanno una giunta direttamente eletta dai cittadini; nelle altre 18 maakunta, invece, la giunta regionale è nominata dai consigli comunali (i quali sono scelti tramite consultazione elettorale).

La confederazione delle regioni è responsabile della pianificazione e sviluppo generale delle regioni stesse, ognuna delle quali è rappresentata da un governatore.

Lista

Voci correlate
Province della Finlandia
Province storiche della Finlandia
Contee della Finlandia 
Province della Svezia
Norrland

Altri progetti

Collegamenti esterni